Фли́ппер (; ) — многозначный термин:

Фамилия 
 Флиппер, Генри (1856—1940) — первый афроамериканец, окончивший Военную академию США в Вест-Пойнте.

Кинематограф 
 «» — американский художественный фильм 1963 года.
 «Флиппер» — американский детский телесериал 1964 года.
 «» — американский детский телесериал 1995 года, ремейк одноимённого сериала 1964 года.
 «» — американский художественный фильм 1996 года, ремейк одноимённого фильма 1963 года.

Прочее 
 Флиппер, колёсный флиппер — часть камерного автомобильного колеса или камерного велосипедного колеса.
 Флиппер — лапка в пинболе.
 Flipper — американская панк-группа.

См. также 
  — американский художественный фильм 1964 года.
 «Флиппер и Лопака» — австралийский мультсериал.